Vararanes, Varrames, Uarrames, Baram, Baramo, Baramanes, Baramaanes, Bahram, Wahram, Vahram, Vehram, Behram ou Wehram pode significar:

 Xás sassânidas

  — xá do 
  — xá do 
  — xá do 
  — xá do 
  — xá do 
  — xá do 

 Outros

 Varrames (filho de Adergudunbades) — nobre sassânida
 Vararanes Sapor — rei sassânida da Armênia
 Vararanes (filho de Seoses) — nobre sassânida, partidário de Vararanes VI
  — governante sassânida de Gogarena